Cabrobó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cabrobó (ort), Pernambuco, 
 Cabrobó (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar